, paroisse civile anglaise de Ryedale (Yorkshire du Nord) ;
 Sherburn in Elmet, paroisse civile anglaise de Selby (Yorkshire du Nord) ;
 Sherburn, municipalité américaine du Minnesota.